Ensemble, c'est tout est un roman écrit par Anna Gavalda et sorti en 2004.
 Ensemble, c'est tout est un film français réalisé par Claude Berri, sorti en 2007, adapté du roman éponyme d'Anna Gavalda.